

Santos 
 Arcángel Rafael, figura bíblica. Festividad: 29 de septiembre (novus ordo).
 Rafael Arnaiz Barón (1911-1938), monje trapense español - Festividad: 29 de septiembre.
 Rafael Kalinowski (1835-1907), religioso carmelita descalzo ruso de origen lituano-polaco - Festividad: 29 de septiembre.
 Rafael Guízar y Valencia (1878-1938), obispo mexicano - Festividad: 29 de septiembre

Iglesias 
 Iglesia de San Rafael, .

Accidentes geográficos 
 San Rafael, valle en el estado de Arizona, Estados Unidos;

Hidrografía 
 río San Rafael, cauce fluvial de Bolivia;
 glaciar San Rafael, glaciar de Chile;
 laguna San Rafael, espejo de agua de Chile;
 embalse de San Rafael, Colombia;

Divisiones administrativas

Argentina 
 departamento San Rafael, división administrativa de la Provincia de Mendoza, Argentina;
 San Rafael, ciudad de la Provincia de Mendoza, Argentina;
 San Rafael o Barrio San Rafael, localidad de la Provincia de Salta, Argentina;

Bolivia 
 San Rafael de Velasco, municipio en el departamento de Santa Cruz;

Chile 
 San Rafael, comuna de la Región del Maule;
 San Rafael, localidad de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins;

Colombia 
 San Rafael, municipio de Antioquia;

Costa Rica 
 San Rafael, cantón de la provincia de Heredia;
 San Rafael, distrito del cantón de Escazú, en la provincia de San José;
 San Rafael Arriba, distrito del cantón de Desamparados, en la provincia de San José;
 San Rafael Abajo, distrito del cantón de Desamparados, en la provincia de San José;
 San Rafael, distrito del cantón de Puriscal, en la provincia de San José;
 San Rafael, distrito del cantón de Vázquez de Coronado, en la provincia de San José;
 San Rafael, distrito del cantón de Montes de Oca, en la provincia de San José;
 San Rafael, distrito del cantón de Alajuela, en la provincia de Alajuela;
 San Rafael, distrito del cantón de San Ramón, en la provincia de Alajuela;
 San Rafael, distrito del cantón de Poás, en la provincia de Alajuela;
 San Rafael, distrito del cantón de Guatuso, en la provincia de Alajuela;
 San Rafael, distrito del cantón de La Unión, en la provincia de Cartago;
 San Rafael, distrito del cantón de Oreamuno, en la provincia de Cartago;
 San Rafael, distrito y ciudad cabecera del cantón homónimo de San Rafael, en la provincia de Heredia;
 San Rafael, distrito del cantón de Esparza, en la provincia de Puntarenas;

España 
 San Rafael, localidad de la provincia de Segovia;
 San Rafael de Olivenza, localidad de la provincia de Badajoz;
 San Rafael de Sa Creu, localidad de la isla de Ibiza.
 San Rafael del Río, localidad de la provincia de Castellón.

Estados Unidos 
 San Rafael, ciudad del estado de California;

Guatemala 
 San Rafael Las Flores, municipio del departamento de Santa Rosa;
 San Rafael La Independencia, municipio del departamento de Huehuetenango;
 San Rafael Petzal, municipio del departamento de Huehuetenango;

Haití 
 San Rafael, ciudad y municipio en el Departamento Norte;

Honduras 
 San Rafael, ciudad y municipio del departamento de Lempira;

México 
 San Rafael, municipio del estado de Veracruz;
 San Rafael, colonia de la Ciudad de México; 
 San Rafael, localidad del municipio de Urique, Chihuahua; 
 San Rafael, localidad del municipio de Chapulhuacán, Hidalgo;
 San Rafael, localidad del municipio de Tlalmanalco, Estado de México;

Nicaragua 
 San Rafael del Norte, municipio del Departamento de Jinotega;
 San Rafael del Sur, municipio del Departamento de Managua;

Perú 
 Distrito de San Rafael, división administrativa de Bellavista, departamento de San Martín;
 Distrito de San Rafael, división administrativa de Ambo, Departamento de Huánuco;

Venezuela 
 San Rafael de Mucuchies, localidad del estado Mérida;
 San Rafael de El Moján, localidad del estado Zulia.

Parques y plazas 
 Parque nacional San Rafael, área protegida de Paraguay;

Referencias